Sezóna 2002/2003 byla 55. sezonou Německé ligy ledního hokeje. Vítězem se stal tým Krefeld Pinguine.

Konečná tabulka základní části

Play down 
hráno na 4 vítězná utkání.

Play off

Pavouk

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále 

Německá hokejová liga
Lední hokej v roce 2002
Lední hokej v roce 2003